De 29e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1998 op 24 en 25 januari gehouden op de ijsbaan Sportforum Hohenschönhausen in Berlijn.

Jan Bos werd in Berlijn de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint. Bos won drie van de vier afstanden, alleen over de tweede 500 meter reed hij niet de snelste tijd. De derde afstand werd gewonnen door de Canadees Jeremy Wotherspoon die in het eindklassement beslag legde op de tweede plaats. Erben Wennemars maakte het Nederlandse feest compleet in de Duitse hoofdstad door op de derde plaats te eindigen.

Bij de vrouwen werd Catriona LeMay-Doan eerste en werd daarmee de tweede Canadese wereldkampioen sprint na Sylvia Burka, die in 1977 in Alkmaar het goud omgehangen kreeg. De Duitse Sabine Völker werd tweede en de Amerikaanse Chris Witty werd derde door haar uitstekende 1000 meters. Beste Nederlandse was Marianne Timmer die achtste werd.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1998
Schaatsen in Duitsland
Sportevenement in Berlijn
 1998
Schaatsen